Pund kan syfta på:

Pund (viktenhet) – en enhet för vikt
Skålpund – en gammal svensk viktenhet
Markpund – en gammal viktenhet införd från Tyskland
Lispund – en gammal viktenhet i norra Europa
Skeppund – gammal viktenhet i norra Europa
Troy pound – viktenhet för ädelstenar och ädelmetaller
Pund (spannmålsmått) – rymdmått för spannmål under medeltiden
Pund (valuta) – valutaenhet
Pound force - benämning på engelsk kraftenhet
Pound force per square inch – benämning på engelsk tryckenhet, (psi)
Pound (musikgrupp) – ett svenskt rockband

Se även
Pundare – uttryck för en narkoman. 
 Pound